Schöckel heißen:

 Schöckl (auch Schöckel), 1445 m, Berg am Nordrand der Grazer Bucht, Steiermark
 Schöckel (Aflenz), 870 m, Berg am Südrand das Aflenzer Beckens, Obersteiermark

 Benjamin Schöckel (* 1980), deutscher Fußballspieler

Siehe auch: 
 Schöggl